Рокасовский — фамилия. 

Рокасовские (Рокосовские) — старинный польский шляхетский род.

Известные носители:
 Рокасовский, Алексей Иванович (1798—1850) —  генерал-лейтенант, сенатор.
 Рокасовский, Платон Иванович (1800—1869) — генерал от инфантерии.

 см. также
 Рокоссовский